Ехидо ла Лома има више значења:

 Ехидо ла Лома (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо ла Лома, Каноитас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику